Wojna domowa – konflikt zbrojny
 Wojna domowa – brytyjski film z 2008 roku w reżyserii Stephana Elliotta
 Wojna domowa – polski serial telewizyjny w reżyserii Jerzego Gruzy z Ireną Kwiatkowską i Kazimierzem Rudzkim w rolach głównych

Zobacz też 
 Civil War